Walts ist der Familienname von:
 Butch Walts (* 1955), US-amerikanischer Tennisspieler

Sonstiges:
 Walts-Kliff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Waltz
 Walz